Thomas Grosvenor kan syfta på:

Thomas Grosvenor, 3:e baronet (1655-1700), parlamentsledamot för Chester
Thomas Grosvenor, 5:e baronet (1693-1733), parlamentsledamot för Chester
Thomas Grosvenor (1734–1795), parlamentsledamot för Chester
Thomas Grosvenor (militär) (1764-1851), brittisk fältmarskalk
Thomas P. Grosvenor (1778-1817), amerikansk politiker